

Anatomia 
 Pomo d'Adamo – prominenza laringea, sporgenza della cartilagine tiroide che circonda la laringe

Antropologia 
 Pomo – popolazione di nativi americani della California

Botanica 
 Pomo – falso frutto di alcune rosaceae comunemente chiamate pomacee

Letteratura 
 Pomo Pero – raccolta di scritti autobiografici di Luigi Meneghello

Mitologia 
 Pomo della discordia – mela lanciata da Eris che, secondo il mito, causò una lite tra dee che condusse alla Guerra di Troia

Moda 
 Pomo d'ambra – sfera d'ambra grigia impreziosita da essenze in uso presso le classi agiate europee dal XIII al XVII secolo